Ад-Дали:

 Ад-Дали — город в Йемене.
 Ад-Дали — одна из 21 мухафазы Йемена.
 Ад-Дали, Абдельазиз (род. 1937) — южнойеменский политический и государственный деятель, министр иностранных дел.